Bildstock Aletshausen steht für folgende Bildstöcke in Aletshausen, Landkreis Günzburg, Bayern:

 Bildstock 18. Jahrhundert (Aletshausen)
 Bildstock 19. Jahrhundert (Aletshausen)